SADEG (Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz), une filiale de la société algérienne Sonelgaz (Société nationale de l'électricité et du gaz).

 Sadeg peut également être la translittération d'un nom ou prénom arabe.